Stardust – amerykańska sonda kosmiczna
 Stardust – grupa muzyczna
 „Stardust” – singel Martina Gore’a z zespołu Depeche Mode
 „Stardust” – singel Miki
 Stardust – album Leny Meyer-Landrut
 Stardust – gra komputerowa
 Stardust – pseudonim Cody’ego Rhodesa (zawodnik WWE) od 16 czerwca 2013 roku
 Stardust Resort & Casino – nieistniejące już hotel i kasyno w Las Vegas

Zobacz też 
 Gwiezdny pył